St. Jakob und St. Leonhard steht für folgende Kirchengebäude:

 St. Jakob und Leonhard (Abtei) in Abtei, Südtirol
 Pfarrkirche St. Jakob und St. Leonhard, siehe Pfarrkirche Hopfgarten im Brixental, Tirol